Agnizione – topos letterario consistente nell'inatteso riconoscimento dell'identità di un personaggio letterario
 Riconoscimento – attestazione assegnata a una persona, gruppo di persone o organizzazione come ringraziamento o per la propria distinzione in un campo specifico
 Premio – riconoscimento assegnato come ricompensa, talvolta chiamato "riconoscimento" per metonimia
 Riconoscimento – termine del diritto
 Riconoscimento di un figlio
 Riconoscimento di un figlio naturale
 Riconoscimento – l'atto politico unilaterale con cui uno Stato attribuisce la condizione di soggetto di diritto internazionale a un altro organismo
 Riconoscimento – termine del diritto, nel senso di identificazione
Riconoscimento – nel diritto, riconoscimento di una persona giuridica